Machine Head може да се отнася за:

 Machine Head – албум на Deep Purple
 Machine Head – траш метъл/груув метъл група
 Machine Head – песен на рок група Буш